Кирданівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Кирданівська сільська рада — Київська область, Таращанський район